"Pitres" pode ser:
 Pîtres, comuna francesa de Eure
 Anse-à-Pitres, comuna haitiana do Sudeste
 Pointe-à-Pitre, cidade de Guadalupe

Desambiguações de topônimos